Beaumont är ett efternamn

Personer med efternamnet
 Édouard de Beaumont (1821–1888), fransk målare och litograf
 Élie de Beaumont, fransk geolog
 Ermengarde de Beaumont
 Francis Beaumont (1584–1616), engelsk dramatiker
 Gustave de Beaumont (1802–1866), fransk författare
 Jack Beaumont
 James Beaumont Neilson
 Jeanne-Marie Leprince de Beaumont
 Joseph Beaumont (1616–1699), engelsk präst, akademiker och poet
 Léonce Élie de Beaumont
 Lyne Beaumont
 MacDonald Beaumont
 Madeleine Beaumont
 Natasha Beaumont
 William Beaumont (1785–1853), amerikansk läkare

Franska efternamn